

Astronomia
 2328 Robeson – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Contea di Robeson – contea dello Stato della Carolina del Nord, negli Stati Uniti
 Robeson – township nello Stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti

Persone 
 George M. Robeson (1829-1897) – politico statunitense
 Paul Robeson (1898-1976) – attore, cestista, cantante, avvocato e attivista per i diritti civili statunitense
 Eslanda Goode Robeson (1896-1965) – attrice statunitense
 Paul Robeson, Jr. (nato nel 1927) – storico statunitense